«Afterglow» puede referirse a:
 Afterglow (canción de Genesis) 1976
 Afterglow (canción de Tina Turner) 1987
 Afterglow (canción de INXS) 2006
 Afterglow (álbum de Electric Light Orchestra)  1990
 Afterglow (película) 1987, con Nick Nolte y Julie Christie
 Afterglow (canción de Taylor Swift) 2019
 Afterglow (canción de Ed Sheeran) 2020